Робе́р Васе́ж (Роберт Васайж, ; 26 августа 1939, Льеж — 17 июля 2019) — бельгийский футболист и футбольный тренер. Играл на позиции защитника. До конца жизни был спортивным директором клуба «Льеж». Трижды признавался тренером года в Бельгии.

Карьера футболиста 
Профессиональную карьеру Васеж начал в клубе «Льеж», в основной команде которой он дебютировал в 1959 году. Затем играл в клубах «Роял Расинг Вайт» и «Винтерслаг».

Тренерская карьера 
Ещё в бытность футболистом Васеж стал играющим тренером в «Винтерслаге», в дальнейшем руководил рядом бельгийских клубов, наиболее значимыми в его карьере стали «Стандард», «Льеж» и «Шарлеруа». Уже на закате карьеры Васеж побывал главным тренером сборных Бельгии и Алжира, с Бельгией принимал участие в чемпионате Европы 2000 года и чемпионате мира 2002 года. Трижды Васеж признавался лучшим тренером Бельгии. Спортивный директор клуба «Льеж».

Достижения 
 «Льеж»
 Обладатель Кубка Бельгии: 1989/90

 «Шарлеруа»
 Финалист Кубка Бельгии: 1992/93

 Индивидуальные
 Тренер года в Бельгии: 1984/85, 1993/94 и 1994/95

Примечания

Ссылки 
 Профиль на transfermarkt.co.uk
 Профиль на weltfussball.de

Футболисты Бельгии
Футбольные тренеры Бельгии
Игроки ФК «Льеж»
Игроки ФК «Моленбек»
Игроки ФК «Генк»
Тренеры ФК «Генк»
Тренеры ФК «Стандард» Льеж
Тренеры ФК «Локерен»
Тренеры ФК «Льеж»
Тренеры ФК «Шарлеруа»
Тренеры ФК «Спортинг» Лиссабон
Тренеры сборной Бельгии по футболу
Тренеры сборной Алжира по футболу